Niemcy:
 Stuttgart-Feuerbach – okręg administracyjny Stuttgartu
 Stuttgart-Feuerbach – stacja kolejowa w Stuttgarcie

Zobacz też:
 Feuerbach